

Anno 
 1241 – (MCCXLI in numeri romani) è un anno del XIII secolo
 1241 a.C.

Matematica 
 1241 – numero naturale

Astronomia 
 1241 Dysona – asteroide della fascia principale del sistema solare